Ruzsa István (? –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1978-ban lett a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság, az NB. I. játékvezetői keretének tagja. Még ebben az évben, a Haladás–Dunaújváros (1–1) bajnoki mérkőzésen debütálhatott. A nemzeti bajnokságtól 1979-ben búcsúzott, az MTK-VM–Pécsi VSK (3–2) mérkőzés irányításával.  Első ligás mérkőzéseinek száma: 25

Források 
 Nemzeti Sport - 1999. január 17.

A 20. században született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők